Die Abkürzung RTMP steht für:
 Real Time Messaging Protocol, ein Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Daten zwischen einem Media Server und dem Adobe-Flash-Player 
 Routing Table Maintenance Protocol, ein Netzwerkprotokoll in AppleTalk
 Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, ein paläontologisches Museum in Kanada

RTMP